Zur Börse steht für:

 Zur Börse (Flensburg), Kulturdenkmal mit Rokoko-Fassade in Flensburg
 Gasthof Zur Börse, denkmalgeschütztes Haus in Bremen

Siehe auch:

 Börse (Begriffsklärung)